

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Авл Вителлий и Луций Випстан Публикола Мессала (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Вителлий-младший и Гай Мессала Випстан Галл (оба — плебеи); народный трибун: Марк Юлий Ромул; монетный триумвир: Марк Гельвий Гемин.
 Мессалина «сыграла свадьбу» со своим любовником Силием. Вольноотпущенник Клавдия Нарцисс заявил Клавдию, что его жизнь в опасности. По настоянию Нарцисса был казнён Силий, а затем и Мессалина.
 Первое вторжение римлян на территорию племени силуров (Юго-восточный Уэльс).
 Первое столкновение силуров с римскими войсками.
 Галльские нобили допущены в римский сенат.
 Эдуи получают право быть римскими сенаторами и занимать почётные выборные должности.
 Основание города Савария, ставшего столицей Паннонии.
 Смерть правителя Халкиса Ирода. Женат на своей племяннице Беренике (дочери Ирода Агриппы II).
 48-52 — Наместник Иудеи Вентидий Куман.
Хунну:
 Восемь родов южных хуннов избрали шаньюйем Би и подчинились империи Хань.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 48 году
 Ульпия Марциана, сестра императора Марка Ульпия Траяна

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 48 году

 Ирод Халкидский — царь Иудеи в 44—48 годах;
 Валерия Мессалина, императрица-консорт Римской империи в 41—48 гг., третья жена императора Клавдия;
  — король Когурё в 44—48 гг.;
  — актёр-пантомим, казнён за связь с Валерией Мессалиной;
  — всадник, префект пожарной стражи, казнён как сообщник Мессалины;
  — всадник, казнён как сообщник Мессалины;
  — всадник, казнён как сообщник Мессалины;
 Гай Силий — консул-десигнат на следующий год, руководитель заговора и любовник Валерии Мессалины. Казнён;
  — начальник императорской гладиаторской школы, казнён как сообщник Мессалины;
  — сенатор (бывший претор), казнён как сообщник Мессалины.

См. также

Примечания